Цоци-Юрт (Цоцин-Юрт) () — село в Курчалоевском районе Чеченской Республики. Административный центр Цоци-Юртовского сельского поселения.

География 
Село расположено по обоим берегам реки Хулхулау, в 4,5 км к северо-западу от районного центра — Курчалой и 25 км к юго-востоку от города Грозный.

Ближайшие населённые пункты: на севере — сёла Джалка и Новый Энгеной, на северо-востоке — село Иласхан-Юрт, юго-востоке — село Гелдагана, на юге — село Автуры, на юго-западе — село Герменчук, на западе — село Мескер-Юрт и на северо-западе — город Аргун.

История 
Согласно преданию, основателем считают человека по имени Цоца — выходца из тейпа Мескрой. Датой основания села считается 1840 год, когда путем объединения нескольких хуторов, находившихся рядом, было основано новое село.

В селении располагается кладбище шахидов периода Гражданской войны, известное как «ГIазот кешнеш»(«Кладбище за газават»). Там похоронены погибшие мюриды Шариатского полка более 370 человек из селений Цоци-юрт, Курчалой, Чечен-Аула, Шали, Гелдагана, которые в апреле 1919 года во главе с Али Митаевым вступили в бой с белогвардейскими войсками ВСЮР под командованием Д. П. Драценко.

В 1989 году на окраине села была возведена мемориальная башня с названием:

«Защитникам Цоци-Юрта, павшим за честь и свободу своего народа в бою с деникинцами в апреле 1919 года».

В 1944 году после депортации чеченцев и ингушей и упразднения Чечено-Ингушской АССР, селение Цоцин-Юрт было переименовано в Октябрьское и заселено выходцами из соседнего Дагестана.

В начале 1990-х годов населённому пункту было возвращено его прежнее чеченское название — Цоцин-Юрт.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Инфраструктура 
Село полностью газифицировано. Обеспечено питьевой водой. В верхней части села трубопроводная, в нижней-индивидуальные колодцы. Общественный транспорт курсирует по маршруту Грозный—Курчалой.

Имеется 3 среднеобразовательные школы, детские сады и поликлиника.

Госхоз им. А. Митаева занимается в основном выращиванием злаковых культур. Функционируют малые предприятия по производству строительных кирпичей, тротуарной плитки, по обработке дерева. Жители села занимаются в основном выращиванием помидоров. Этот вид деятельности является основным доходом жителей. Продукция распространяется по всей Чеченской республике и в соседние регионы Северного-Кавказа.

Религия 
 Центральная мечеть имени Магомеда Митаева.

Тайпы 
 Курчлой
 Гуной
 Ширдий
 Хачарой
 Ялхой
 Ихорой
 Хой
 Балой
 Чермой
 Терлой (Гуорой) 
 Беной
 Шуаной
 Харачой
 Цикарой
 Аллерой
 Аккий
 Мескрой
 Чинхой                    
 Цонтарой

Памятники 
 Мемориальная башня

Примечания

Литература 
 
 

Населённые пункты Курчалоевского района
1840 год в Чечне
Появились в 1840 году в России